Trudie – ipocoristico del nome proprio di persona femminile Geltrude.
22900 Trudie – asteroide della fascia principale

Pagine correlate
Trudy